Epsilonematidae är en familj av rundmaskar. Epsilonematidae ingår i ordningen Desmodorida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Epsilonematidae 56 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Epsilonematidae